Její královská Výsost princezna Alexandra, Lady Ogilvy (* 25. prosince 1936, Londýn) je vnučkou krále Jiřího V. a královny Marie. K září 2022 je 56. v pořadí na britský trůn (po narození byla 6.)

Život 
Narodila se 25. prosince 1936 v Londýně (Belgrave Square) jako dcera prince Jiřího, vévody z Kentu a jeho manželky vévodkyně Mariny Řecké a Dánské. Z důvodu, že se narodila na den, kdy se v Anglii slaví Vánoce, získala jméno Christabel jako její teta Alice, vévodkyně z Gloucesteru. Po narození byla šestou v pořadí na britský trůn a to za svými sestřenicemi princeznou Alžbětou, princeznou Margaret, strýcem Henrym, vévodou z Gloucesteru, jejím otcem a jejím starším bratrem princem Edwardem.

Pokřtěna byla 9. února 1937 v soukromé kapli Buckinghamského paláce. Jejími kmotry byli král Jiří VI. a královna Alžběta (strýc a teta), norská královna Maud (prateta), princezna Elena Vladimirovna (babička), princezna Olga Řecká a Dánská (teta), princezna Beatrix Sasko-Koburská (pra-prateta), Alexander Cambridge, 1. hrabě z Athlone (prastrýc) a hrabě Karl Theodor Toerring-Jettenbach (strýc). Přítomni byli jen král a královna a Lord Athlone.

Roku 1946 byla družičkou na svatbě kapitána Johna Knatchbulla, 7. barona Brabourne a lady Patricie Mountbatten. Následující rok byla družičkou na svatbě své sestřenice princezny Alžběty a prince Philipa. Dále roku 1962 byla družičkou na svatbě prince Juana Carlose a princezny Sofie Řecké.

Dne 24. dubna 1963 se ve Westminsterském opatství vdala za sira Anguse Jamese Bruce Ogilvy, druhého syna Davida Ogilvy, 12. hraběte z Airlie a Lady Alexandry Coke. Hlavní družičkou byla princezna Anne Mountbatten-Windsor a dalšími družičkami byli Emma Tennant (neteř manžela), Doune Ogilvy (neteř manžela), Georgina Butter (kmotřenka nevěsty) a arcivévodkyně Alžběta Šarlota Habsbursko-Lotrinská. Spolu měli dvě děti:
 James Robert Bruce Ogilvy (* 29. února 1964), ⚭ 1988 Julia Caroline Rawlinson (* 28. října 1964)
 Marina Victoria Alexandra Ogilvy (* 31. července 1966), ⚭ 1990 Paul Julian Mowatt (* 28. listopadu 1962), rozvod roku 1997

Rodokmen

Reference

Externí odkazy 
 

Windsorové
Ogilviové
Dámy Podvazkového řádu
Nositelé Královského rodinného řádu Jiřího VI.
Britské šlechtičny v 20. století
Britské šlechtičny v 21. století
Britská královská rodina
Narození v roce 1936
Narození 25. prosince
Narození v Londýně
Žijící lidé
Ženy